Light или Lights:

 Lights — канадская певица (род. 1987)
 Light Records — лейбл звукозаписи

Альбомы 
 Lights — альбом британской певицы Элли Голдинг (2010)
 Light — альбом Джеффа Дейо
 Light — альбом певца Матисьяху
 Lights — альбом группы Archive
 Lights — альбом группы Brigade
 Lights — альбом группы globe (2002)
 Lights — мини-альбом певицы Лайтс
 Light — первый диск альбома Light + Shade певца Майка Олдфилда
 Light — акустический альбом группы The Matrixx

Песни 
 «Lights» — песня британской певицы Элли Голдинг (2010)
 «Light» — песня группы KMFDM
 «Light» — песня группы Music for Pleasure
 «Lights» — песня группы Journey
 «Light» — финальная песня из мюзикла Next to Normal
 «Lights» — песня Scissor Sisters из альбома Ta-Dah
 «Light» — песня DJ M.E.G. (2011)
 «Light»- песня Heart of a Coward

Бренды 
 Light — бренд японской компании Greenwood, под которым выпускаются компьютерные игры для взрослых.

См. также